Чураков — русская фамилия.

Известные носители:
 Чураков, Александр Николаевич (1887—1954) — советский геолог.
 
 Чураков, Михаил Михайлович (1881—1949) — русский советский архитектор и градостроитель.
 Чураков, Пётр Павлович (род. 1945) — российский ученый в области электронных устройств
 Чураков, Сергей Сергеевич (1908—1964) — советский художник-реставратор.
 Чураков, Степан Сергеевич (1909—1985) — советский художник-реставратор.

См. также